El término acónito amarillo puede referirse:

 al nombre común de Aconitum anthora, una planta;
 al nombre común de Aconitum vulparia, una planta.